Megachile maxillosa  — вид пчёл из семейства Megachilidae. Африка и Западная Азия. Полифаги, в Южной Африке и Намибии отмечены на цветках различных растений: Acanthaceae, Asclepiadoideae, Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae (Caesalpinioideae, Mimosoideae и Papilionoideae, Crotalaria), Pedaliaceae и Polygalaceae.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии. boldsystems.org
 Список видов рода на www.biolib.cz
 catalogueoflife.org

Животные, описанные в 1845 году
Megachile
Насекомые Азии
Насекомые Африки